

Patronyme 

 Albert Stolz (1875-1947), peintre autrichien.
 Daniel Stolz von Stolzenberg (1600-1660), médecin autrichien.
 Daniela Iraschko-Stolz (1983-), sauteuse à ski autrichienne.
 Friederike Stolz (1913-1989), sculptrice et céramiste autrichienne.
 Hilde von Stolz (1903-1973), actrice austro-allemande.
 Kim Stolz (1983-), mannequin américain.
 Luigi Ricci-Stolz (1852-1906), compositeur italien.
 Madame de Stolz (1820-1898), écrivaine française.
 Monika Stolz (1951-), femme politique allemande.
 Otto Stolz (1842-1905), mathématicien autrichien.
 Robert Stolz (1880-1975), compositeur et chef d'orchestre autrichien.
 Sylvia Stolz (1963-), avocate allemande.
 Teresa Stolz (1834-1902), soprano autrichienne.

Divers 
 Le Théorème de Stolz-Cesàro doit son nom aux mathématiciens Otto Stolz et Ernesto Cesàro.
 L'hôpital Stolz-Grimm en France.
 La rue Madame-de-Stolz en France.

Voir aussi